Euro - moeda utilizada na Zona Euro;
Europeu - algo relativo à Europa;
Euro (vento) - o nome dado ao vento de leste na mitologia e geografia da Grécia Antiga;
Euros (Grécia);
Euro Brandão - um político brasileiro, ministro da Educação e Cultura no governo de Ernesto Geisel.

Desambiguação